— девиз правления (нэнго) японского императора Нидзё, использовавшийся с 1159 по 1160 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 20-й день 4-й луны 4-го года Хогэн (по юлианскому календарю — 9 мая 1159);
 10-й день 1-й луны 2-го года Хэйдзи (по юлианскому календарю — 18 февраля 1160).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 2-го цзюаня классического древнекитайского сочинения Ши цзи:「天下於是大平治」.

События 
 23 января 1159 года (3-й день 1-й луны 1-го года Хэйдзи) — император посетил своего отца;
 19 января — 5 мая 1159 года (9-й — 26-й день 12-й луны 1-го года Хэйдзи) — Смута годов Хэйдзи;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература